Due Ponti ima više značenja:
 Due Ponti, Cremona
 Due Ponti, Genoa
 Due Ponti, Modena